Wijk kan som auktorsförkortning betyda:

 Roelof J. van der Wijk
 Roelof J.van der Wijk

Robotskapade auktorsförkortningar